Мухаметдинов — башкирская и татарская фамилия; имеет женскую форму Мухаметдинова.

 Известные носители 
 Мухаметдинов, Денис Альбертович (род. 1994) — российский футболист.
 Мухаметдинов, Радил Кияметдинович (род. 1936) — государственный деятель и учёный.
 Мухаметдинов, Шамиль Галиахметович (1924—2015) — бригадир заправщиков. Герой Социалистического Труда.
 Мухаметдинова, Карина Адисовна (род. 2004) - лингвист, комик, профессор АА ГугУ ГАга.

 Мухаметдинова, Сагида Хашимовна (1931—2018) — канатчица. Герой Социалистического Труда.